

Cinema 
 Una voce nel vento (A Voice in the Wind), film del 1944 di Arthur Ripley
 Una voce nel vento – film documentario del 2005 di Alberto Castiglione

Letteratura 
 Una voce nel vento (A Voice in the Wind) – romanzo di Kathryn Lasky
 Una voce nel vento (A Voice in the Wind) – romanzo di Francine Rivers del 1993